

Ковачевці () — община в Перницькій області.
 Ковачевці () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Ковачевці.
 Ковачевці () — село в Софійській області. Входить до складу общини Самоков.